Shanhrokh Moshkin Ghalam, acteur français.
Yury Moshkin, coureur du combiné nordique soviétique.